I когорта астуров () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима.

Данное подразделение было набрано из испанского народа астуров. Из надписей известно, что в 106 году оно стояло лагерем в провинции Норик. По всей видимости, когорта была там размещена ещё в эпоху правления династии Флавиев. Крепость, в которой она дислоцировалась, получила в её честь название Астура. Известны имена нескольких солдат данного подразделения.

Литература 
 Geza Alfoldy. Noricum. Routledge, 2014. рр. 144, 150, 258.

Вспомогательные подразделения Древнего Рима